Пелагий:
 Пелагий — христианский мыслитель IV века, провозглашенный ересиархом.
 Пелагий Кордовский — христианский мученик X века.
 Пелагий I — папа римский, VI века.
 Пелагий II — папа римский, VI века.
 Пелайо (лат. Pelagius) — король Астурии, VIII века.

См. также 
 Пелагея